Ниже дан список известных работ Микеланджело Буонарроти — скульптора, художника, архитектора и поэта эпохи Возрождения. Здесь собрана также информация о потерянных работах мастера, а также о тех из них, подлинность которых подвергается сомнению. Из творческого наследия Микеланджело сохранилось почти 300 стихов, около 600 рисунков, ориентировочно 1400 писем, написанных им или ему, а также более 300 страниц его личных и профессиональных записей ().

Стихи Микеланджело не публиковалась при его жизни, поэтому в списке его работы, перечисляемые в хронологическом порядке, разделены по трём видам искусств: скульптура, живопись и архитектура. В гробнице Микеланджело в церкви (базилике) Санта-Кроче установлены три аллегорические статуи — скульптуры муз этих видов искусств, оплакивающих смерть гения, произведения которого считались высочайшими достижениями искусства Возрождения ещё при жизни мастера.

Легенда

Скульптуры

Модели скульптур 

Ниже приведены некоторые примеры штудий человеческого тела Микеланджело. Они принадлежат к флорентийским периодам творчества скульптора (ок. 1500—1505 гг. и ок. 1513—1534 гг.) и хранятся в музее Каза Буонарроти. По мнению некоторых исследователей (среди них — Шарль де Тольнай), только модели в коллекции Каза Буонарроти являются подлинными.

Живопись

Эскизы и наброски 

Ниже приведены примеры эскизов Микеланджело утраченного картона «Битва при Кашине», фрески «Сотворение Адама» Сикстинской капеллы и композиции «Воскресение Христа».

Архитектура

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Списки скульптур
Микеланджело
Списки зданий и сооружений Италии
Списки:Рим
Списки:Флоренция
Списки произведений изобразительного искусства по авторам